Уили́н () — бывший район городского подчинения городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района в переводе с маньчжурского означает «горный хребет, густо поросший лесом».

История 
В 1964 году здесь было образовано Уилинское лесничество. В октябре 1967 года был образован район Уилин.

В 2019 году были расформированы районы Уилин и Танванхэ, а на их месте был создан уезд Танван.

Административное деление 
Район Уилин делится на 1 уличный комитет, 10 лесхозов и 2 хозяйства.

Соседние административные единицы 
Район Уилин на юге граничит с районом Танванхэ, на северо-востоке — с уездом Цзяинь, на западе — с территорией городского округа Хэйхэ.

Ссылки 
 

Районы Ичуня (Хэйлунцзян)